ISO 3166-2:HK — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гонконгу.
Стандарт охватывает территорию административного района Гонконг. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Гонконга — HK. Одновременно Гонконгу присвоен геокод второго уровня — CN-91 как специальному административному району КНР. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — HK, присвоенного Гонконгу в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гонконга

Геокоды пограничных Гонконгу государств 
 КНР — ISO 3166-2:CN (на севере).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Гонконга

Ссылки 
 Геокоды Гонконга 

2:HK